Maria I d'Escòcia (1542 - 1587), reina d'Escòcia, filla de Jaume V i Maria de Guisa 
 Maria II d'Anglaterra i d'Escòcia (1662 - 1694), reina d'Anglaterra, Escòcia, i Irlanda des 1689 fins a la seva mort 
 Maria Estuard (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per John Ford, estrenada el 1936 
 Maria Stuarda, òpera tràgica de Gaetano Donizetti segons un llibret de Giuseppe Bardari estrenada el 1835